Die Seguros Bolívar Open Bogotá 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 10. November 2013 in Bogotá, Kolumbien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 2. und 3. November 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 29 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt.

Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Gianluigi Quinzi
 Jonas Lütjen
 Ariel Behar
 Juan Ignacio Londero

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Pedro Sousa

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 96 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 92 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 33 kB)

ATP Challenger Tour 2013
ATP Challenger Bogotá